В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1987,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Лорі Макніл 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (фінал)

 Бетсі Нагелсен /  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова /  Яна Новотна (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup